Trials & Tribulations – album di Bizzy Bone del 2007
Trials & Tribulations – album di Ace Hood del 2013